

Urodzili się 
 Tyberiusz Grakchus, rzymski trybun ludowy, (zm. 133 roku p.n.e.)

Zmarli 
 Sauromag I król Iberii kaukaskiej.